

Wydarzenia 

 30 stycznia – na Polu Marsowym w Rzymie poświęcono Ołtarz Pokoju.
 Druzus Starszy dotarł do Łaby.

Urodzili się 
 Ping Di- cesarz Chiński z dynastii Han

Zmarli 
 14 września - Druzus Starszy, rzymski wódz